Николай Кутейников: Кутейников, Николай Анатольевич (1886—1927) — участник Белого движения на Юге России, полковник.
 Кутейников, Николай Евлампиевич (1845—1906) — российский военно-морской деятель, ученый-кораблестроитель, генерал-лейтенант по адмиралтейству.
 Кутейников, Николай Николаевич (1872—1921) — русский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров, сын Н. Е. Кутейникова.
 Кутейников, Николай Степанович (1841 или 1842—1901) — русский публицист и переводчик.